Zabarella (latinisiert de Zabarellis) ist der Name von

 Alessandro Sanminiatelli Zabarella (1840–1910), lateinischer Patriarch von Konstantinopel
 Bartolomeo Zabarella (1440–1495), italienischer Erzbischof von Florenz
 Francesco Zabarella  (1360–1417), italienischer Kardinal der Katholischen Kirche und Bischof von Florenz
 Jacopo Zabarella (Giacomo Zabarella, Jacobus Zabarellus) (1533–1589), italienischer Philosoph und Professor an der Universität Padua